Sadki (gemeente)
 Sadki (Koejavië-Pommeren)
 Sadki (Subkarpaten)